

Cinema 
Je t'aime moi non plus – film di Serge Gainsbourg (1976)

Musica 
Je t'aime... moi non plus – singolo di Serge Gainsbourg e Jane Birkin (1969)
Je t'aime – singolo di Federica Felini (2005)
Je t'aime – brano musicale di Giulia Luzi (2009)
Je t'aime – videoclip di Mamoru Oshii (2010)
Je t'aime 2011 – album di artisti vari (2011)
Je t'aime 2013 – album di artisti vari (2013)